Świadkowie – chorwacki film z 2003
 Świadkowie – francuski film z 2007 
 Świadkowie – francuski serial z 2014

Zobacz też 
 Świadek (ujednoznacznienie)
 Świadkowie Jehowy